JVG steht für
 JVG, finnisches Hip-Hop-Duo
 Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen

Abkürzung